Le Général est le premier album studio du rappeur français Mac Tyer sorti le  et édité par Because Music.

Les titres sont majoritairement produit par l'équipe de Street Fabulous, Tyran, Jo Le Balafré, mais aussi Therapy, Masta et Elio et Kore (producteur). Afin de promouvoir l'album, le titre ''93 Tu peux pas test'' a bénéficié d'un vidéo clip.

Liste des chansons

Crédits 
''Les crédits sont adaptés depuis Discogs

Équipe de production 
 Arrangement:  Kore (3), Street Fabulous (1-01,1-04,2-01,2-04,2-07,2-12), Tyran
 Saxophone : Rico (2-07)
 Artwork et photography : Fifou
 Management : Doeen Damage, Maurice
 Masterisation : Patino (1-01 to 1-05,1-07 to 1-09,1-11 to 1-13,2-01,2-04,2-06 to 2-09,2-11 to 2-12), JP Chalbos (1-10,2-05,2-10), Tom Coyne (1-06,2-02,2-03)
 Mixage : Chris Chavenon (1-07), Cedric Genachte-Lebail (2-09,2-11), Philippe Weiss (1-01 to 1-06,1-08 to 1-13,2-01 to 2-08,2-10,2-12)
 Mixé par [Assistant] : Alexandre Silvy (2-09,2-11), Cyril Harrison (1-01 to 1-06,1-08 to 1-13,2-01 to 2-08,2-10,2-12), David (1-07)
 Enregistrement : Tyran (1-01 to 1-13,2-01,2-03 to 2-12), Vince (2-02)

Notes et références 

Album musical sorti en 2006
Album de Mac Tyer
Double album